Иван Ордынский:
 Ордынский, Иван Иванович (1833—1912) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Ордынский, Иван Михайлович (1796—1852) — русский медик и писатель, коллежский советник.

Примечания